

Verenigd Koninkrijk
 Kenton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Kenton (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Brent
 Kenton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk

Verenigde Staten
 Kenton (Delaware), een plaats in de Amerikaanse staat Delaware
 Kenton (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Kenton (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Kenton (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee

Zuid-Afrika
 Kenton on Sea, een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Ndlambe, provincie Oost-Kaap